Une pive, ou cône, porté par les arbres conifères, comme le sapin ou l'épicéa, pour les plus courants. Le mot pive est utilisé dans le Doubs, en Haute-Savoie, et en Suisse.

Dérivée du même sens, la pive, la monnaie locale de la Région Franche-Comté, dont le symbole est… une pive !